
Termin -{PKA}- ima više značenja.

 -{PKA}- je proteinska kinaza A.
 -{pKA}- je oznaka za konstantu disocijacije kiseline.